Robert Masson, né le  à Héricourt et décédé le  à Perpignan, est un naturopathe français et auteur de nombreux ouvrages de naturopathie.

Bibliographie 

 Diététique de l'expérience : 50 années d'observations, 50 années de réflexions, 50 années d'applications, Guy Trédaniel éditeur
 Le guide des vrais compléments alimentaires naturels et efficaces : Toutes les maladies de A à Z et leurs remèdes, Guy Trédaniel éditeur
 Boostez votre immunité, Guy Trédaniel éditeur
 La naturopathie foudroyée : Mythes, mensonges et erreurs graves en nutrition, Guy Trédaniel éditeur
 Dérives nutritionnelles et comportement suicidaire, Testez Editions
 Plus jamais d'enfants malades. Guérir rapidement toutes les maladies infantiles par la diététique individualisée, Éditions Albin Michel
 Précis de pédiatrie naturopathique, Guy Trédaniel éditeur

Références

Liens externes 
 

Personnalité de la médecine non conventionnelle
Naissance en octobre 1931
Décès à Perpignan
Décès en juillet 2019
Essayiste français du XXIe siècle
Décès à 87 ans
Naissance à Héricourt (Haute-Saône)